Annunciation Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Annunciation Church (Denver, Colorado), NRHP-ID: 90000869
 Annunciation Church (Houston, Texas), NRHP-ID: 75001988